

Automobilismo 
 Lambo – scuderia di Formula 1 attiva solo nella stagione 1991
 Lambo 291 – monoposto di Formula 1 progettata da Mauro Forghieri ed utilizzata dal Modena Team nella stagione 1991

Geografia 
 Lambo (Filippine) – città delle Filippine, nella provincia di South Cotabato

Persone 
 Andrew Lambo (1988) – giocatore di baseball statunitense
 Josh Lambo (1990) – calciatore e giocatore di football americano statunitense
 Thomas Adeoye Lambo (1923-2004) – psichiatra nigeriano